

Персоналии 
 Майнас, Рейнальдо (род. 4 августа 1970) — багамский боксёр-профессионал, джорнимен.

Другое 
 Майнас — одна из 7 провинций перуанского региона Лорето.